Anthony Edwards (1962–) amerikai színész, filmrendező
Anthony Edwards (1972–) ausztrál evezős olimpikon
Anthony Edwards (2001–) amerikai kosárlabdázó